Ел Монтосо има више значења:

 Ел Монтосо, Ел Палмиљо (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Монтосо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монтосо (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монтосо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монтосо (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику